Le brevet de plongeur niveau 1 (N1) est le premier niveau de plongée français.

Il permet d'effectuer des plongées encadrées jusqu'à une profondeur maximum de 20 mètres.

Prérogatives 
Le plongeur niveau 1 peut pratiquer la plongée en scaphandre en exploration dans la zone de 0 à 20 mètres au sein d'une palanquée encadrée par un plongeur guide de palanquée (niveau 4).

En outre, le plongeur niveau 1 peut :
 suivre la formation complémentaire PA-12 lui permettant ensuite de plonger en autonomie jusqu'à 12 mètres maximum (c'est-à-dire sans être encadré par un guide de palanquée), à condition d'être majeur, de plonger en binôme (avec un plongeur de niveau minimum PA-12 lui aussi) et en présence d'un directeur de plongée.
 suivre une formation permettant de recevoir la qualification "plongeur nitrox".
 suivre la formation et se présenter comme candidat au niveau 2.

Épreuves 
Les compétences attendues du plongeur niveau 1 doivent lui permettre d’évoluer dans l'espace médian (de 0 à 20 mètres de profondeur) en toute sécurité :

Avant la plongée :
savoir gréer son scaphandre, régler son gilet de stabilisation
se mettre à l'eau à l'aide de plusieurs techniques différentes (saut droit, bascule arrière)

En surface :
 se maintenir en surface (palmage de sustentation)
 nager avec scaphandre (capelé) ou sans scaphandre (à l'aide de l'ensemble palmes-masque-tuba) afin de rejoindre un site de plongée ou un bateau par exemple

En cours de plongée :
maîtriser la ventilation et surveiller sa consommation d'air (utilisation du manomètre)
se stabiliser à toute profondeur (maîtrise du gilet)
réagir aux situations usuelles (panne d'air d'un coéquipier, douleur aux oreilles ou aux sinus, froid, perte de la palanquée, etc.)
vider son masque entièrement, dans des situations variées, sans stress, sans perturber la stabilisation
revenir en surface en toute sécurité (maîtrise de la vitesse de remontée, stabilisation au palier)
se déplacer sur des distances courtes en apnée inspiratoire et expiratoire

Après la plongée :
dégréer son scaphandre
nettoyer, décontaminer et ranger le matériel utilisé.

À cette liste, s'ajoute un ensemble de connaissances théoriques de base, portant sur :
 la physique
 les accidents de plongée
 les procédures de désaturation
 le froid et les dangers du milieu
 la réglementation
 l'environnement sous-marin.

Formation et évaluation 
La formation et l'évaluation des compétences s'effectuent par un moniteur E1 minimum.

Le brevet niveau 1 est délivré, au niveau d'un club associatif (ou d'une structure commerciale agréée FFESSM), soit par le président du club (ou le responsable de la SCA), soit par un moniteur E3 minimum (MF1).

Équivalences et niveaux similaires

De la France vers l'international 
En France, la pratique de la plongée sous-marine est régie par le Code du sport. Cinq organismes sont habilités à délivrer des niveaux de plongée, le principal étant la Fédération française d'études et de sports sous-marins (FFESSM) qui est la fédération délégataire. Dès lors :
 La FFESSM étant membre fondateur de la Confédération mondiale des activités subaquatiques, le plongeur FFESSM niveau 1 acquiert automatiquement le niveau de plongeur CMAS 1 étoile.
 La carte de niveau qui lui est remise est une carte double-face FFESSM (en français) - CMAS (en anglais) et permet d'indiquer le niveau du plongeur à tout organisme membre de la CMAS à l'international.

Le brevet de plongeur niveau 1 peut également être délivré par les quatre autres organismes existants : l'ANMP, la FSGT, le SNMP et l'UCPA, qui délivrent leurs propres cartes ou proposent une licence FFESSM. La FSGT délivre quant à elle des cartes double face FSGT-CMAS qui lui sont fournies par la FFESSM. 

Il est en outre possible d'obtenir des équivalences au sein d'autres organismes pratiquant la plongée sous-marine dans le monde, avec ou sans formation complémentaire selon les conditions fixées par l'organisme ciblé :
ADIP (organisme belge) : Plongeur 1 étoile 
 ACUC : Open Water Diver (Plongeur en eau libre) 
PADI Open Water Diver 
SSI Open water diver

De l'international vers la France 
Par équivalence, un plongeur titulaire d'un brevet de plongeur CMAS 1 étoile obtenu hors de France peut plonger au sein d'une structure FFESSM au même titre qu'un plongeur niveau 1.

Un plongeur titulaire d'un brevet d'une autre fédération non-membre de la CMAS peut obtenir le brevet de plongeur niveau 1 au sein d'une structure FFESSM à l'issue d'au moins une plongée technique attestant de son aisance, et d'une formation complémentaire portant notamment sur le cadre réglementaire français et les différences entre les deux systèmes. La délivrance du brevet s'effectue sous la responsabilité d'un moniteur E3 minimum.

Voir aussi

Article connexe 
 Fédération française d'études et de sports sous-marins (FFESSM)
Niveaux de plongée sous-marine en France

Liens externes 
  Manuel de formation technique de la FFESSM, chapitre N1
 , réglementant la plongée à l'air en France (Code du Sport)

Notes et références 

Niveau de plongée